Бабадагли Віктор Олександрович (1935, Київ — 2001) — доктор геолого-мінералогічних наук (1973), професор (1980).
 Бабадагли Матільда Олександрівна — дитячий невролог, кандидат медичних наук (1972), доцент (1990).
 Бабадагли Олександр Христофорович (1898, Одеса — 1975, Львів) — гінеколог, доктор медичних наук (1966), професор (1968).